Алишев (Алишева) () — татарская фамилия.

Известные носители 
 Алишев, Абдулла Бариевич (1908—1944) — татарский советский поэт, писатель, автор сборников рассказов для детей, стихотворений, драматических произведений.
 Алишев, Салям Хатыпович (1929—2015) — советский и российский историк, специалист по истории татар и других народов Среднего Поволжья.
 Алишев, Халил Файзрахманович (1891—1937) — деятель башкирского национального движения, участник Гражданской войны, командир Башкирской группы войск.

 Алишева, Нелли Михайловна (род. 1983) — российская волейболистка.

Топоним 
 Алишева — деревня, Сосновский район, Челябинская область, Россия

См. также 
 Алишер
 Алиш